Senlis har olika betydelser.

 Senlis, Oise, fransk kommun i departementet Oise.
 Senlis, Pas-de-Calais, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais.
 Senlis-le-Sec, fransk kommun i departementet Somme.